

Matematica 
 Normale – vettore perpendicolare a una superficie
 Normale – distribuzione di probabilità continua, detta anche gaussiana

Musica 
 Normale – singolo di Francesco Renga del 2019
 Normale – singolo di Giorgia del 2022

Scuola Normale 
 École normale supérieure – ente di insegnamento superiore francese
 Scuola Normale Superiore – scuola superiore universitaria italiana